Владимир Серебровский:
 Серебровский, Владимир Иванович (1887—1971) — советский цивилист.
 Серебровский, Владимир Глебович (1937—2016) — советский и российский театральный художник.